Sezon 2019/2020 Premier League – 28. edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku. Mistrzem Anglii w tym sezonie został Liverpool FC już po 31. kolejce kiedy to Manchester City przegrał z Chelsea 1:2. Było to 25 czerwca 2020 r. - 8 dni po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa.

Sezon rozpoczął się 9 sierpnia 2019 roku, a zakończył się 26 lipca 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa. Gdyby nie pandemia sezon zakończyłby się ponad dwa miesiące wcześniej. W rywalizacji weźmie udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu – Manchester City oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship w poprzednim sezonie: Norwich City, Sheffield United i Aston Villa (zwycięzca baraży).

13 marca 2020 liga oraz rozgrywki pucharowe zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19. Sezon został wznowiony 17 czerwca.

Drużyny

Stadiony i lokalizacje

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Stan na 26 lipca 2020, Źródło: Strona Barclays Premier League.

Najlepsi asystenci 

Stan na 26 lipca 2020, Źródło: Strona Premier League.

Hattricki 

4 Zawodnik zdobył 4 bramki

Czyste konta 

Źródło: Strona Premier League

Kary

Zawodnicy 
 Najwięcej żółtych kartek: 12
 Luka Milivojević (Crystal Palace)

 Najwięcej czerwonych kartek: 2
 Christian Kabasele (Watford)
 David Luiz (Arsenal)
 Fernandinho (Manchester City)

Kluby 
 Najwięcej żółtych kartek: 86
 Arsenal

 Najwięcej czerwonych kartek: 5
 Arsenal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Anglii
2020 w Anglii
2020 w Walii
2019 w Walii